

Cinema 
 Chimere – film del 1920 diretto da Baldassarre Negroni
 Chimere (Young Man with a Horn) – film del 1950 diretto da Michael Curtiz
 Chimere (Chimère) – film del 1989 diretto da Claire Devers

Zoologia 
 Holocephali o chimere – sottoclasse di pesci cartilaginei